Бачинська-Донцова Марія (1891–1978) — українська поетеса, громадська діячка, журналістка, дружина Дмитра Донцова.
 Бачинська Матильда (1984) — польська актриса театру та кіно.
 Бачинська Теофілія Йосипівна (1837–1906) — українська артистка.
 Бачинська Олена Анатоліївна (1971) — докторка історичних наук.
 Бачинська Ольга Антонівна (1875–1971) — колекціонер та знавець української народної вишивки.
 Бачинська Ольга Олександрівна (1874–1955) — українська громадська діячка, педагог.